Les Acteonoidea sont une super-famille de mollusques de la sous-classe des Heterobranchia selon World Register of Marine Species ou de celle des Orthogastropoda selon Ponder & Lindberg, 1996.

Classification 
Quoique non assignée par le World Register of Marine Species, plusieurs classifications de référence en font une super-famille au sein de l'ordre des Cephalaspidea.

Liste des familles 
Selon , sur la base de Bouchet & Rocroi (2005) :
 famille Acteonidae d'Orbigny, 1843 -- 20 genres
 famille Aplustridae Gray, 1847 -- 7 genres
 famille Acteonellidae Gill, 1871 †
 famille Cylindrobullinidae Wenz, 1938 †
 famille Tubiferidae Cossmann, 1895 †
 famille Zardinellidae Bandel, 1994 †

L'ancienne famille des Bullinidae est désormais rattachée aux Aplustridae.

Références taxinomiques

Notes et références